Ранчо ла Вибора има више значења:

 Ранчо ла Вибора (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Вибора (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Вибора (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику